Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II, Fiat Ducato III, Ram ProMaster, и Opel/Vauxhall Movano C — серия малотоннажных грузовых автомобилей, выпускаемых компаниями Citroen, Peugeot, Ram Trucks, Fiat и Opel с 2006 года.

История 
Автомобили Fiat Ducato III, Citroën Jumper II и Peugeot Boxer II впервые были представлены в мае 2006 года под обозначением Fiat X/250. Существует также модификация повышенной грузоподъёмности Maxi полной массой до 4 тонн. С 2011 года в Северной Америке производится автомобиль Ram ProMaster. 12 мая 2014 года автомобили прошли рестайлинг. Летом 2021 года выпуск автомобилей был налажен компанией Opel. Также существует электромобиль.

Двигатели

Галерея

Интересные факты 
С 2015 года автомобиль Peugeot Boxer II эксплуатируется в Москве в качестве замены Fiat Ducato и прочих маршрутных такси.

Примечания

Ссылки 
 Peugeot Boxer
 Citroën Jumper
 Fiat Professional

Jumper II
Boxer II
Movano C
Ducato III